Himmelsspektakel bezeichnet:

 Nürnberger Himmelsspektakel von 1561
 Basler Himmelsspektakel von 1566
 Himmelsspektakel: Astronomie im Protestantismus der frühen Neuzeit, Ausstellung der Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt

Siehe auch:
 Astronomisches Ereignis